Fuego Negro es el primer disco de la banda de rock Kuraka, fue lanzado el 26 de agosto de 2010 en el Dragón de Barranco.

Lista de canciones
 Fuego Negro
 Libélula
 Voltaje
 No está en mi mente
 Satélite
 Lugares extraños
 Subcielo
 Niñobot
 Antorchas
 Skeletor
 Esta luz
 Aplanadora

Referencias

Álbumes de 2010
Álbumes de rock de Perú
Álbumes en español
Álbumes de rock en español